Le Prix du jury œcuménique est une récompense cinématographique remise par un jury composé de chrétiens engagés dans le monde du cinéma dans différents festivals :

 Prix du jury œcuménique de la Berlinale
 Prix du jury œcuménique du Festival de Cannes
 Prix du jury œcuménique du Festival de Locarno
 Prix du jury œcuménique du Festival de Montréal

Il est également remis dans les festivals suivants : 
 Bratislava
 Cottbus
 Erevan
 Fribourg
 Karlovy Vary
 Kiev
 Leipzig
 Mannheim
 Oberhausen
 Varsovie
 Zlín

Voir aussi 
 Liste des meilleurs films selon le Vatican
 Jury œcuménique de la bande dessinée